Joseph Guyot de Lespart (1808-1870), un général français.

 Michel Carnal (1925-2008), un écrivain français.

Voir aussi 
 Chapelle de la Trinité de Lesparts, un édifice religieux catholique située à Guizerix, dans le département des Hautes-Pyrénées, en France